Collegio elettorale di Codroipo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Codroipo – collegio elettorale del Senato della Repubblica